Kaia est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1992), joueur zimbabwéen de cricket
 (né en 1992), ingénieure et chanteuse turque
 (né en 1991), joueur zimbabwéen de cricket
 (1926-1949), soldat birman

Prénom
 (née en 1990), joueuse papouasienne de cricket
Kaia Gerber (née en 2001), modèle et actrice américaine
Kaia Iva (née en 1964), femme politique estonienne
Kaia Kanepi (née en 1985), joueuse estonienne de tennis
Kaia Kater (née en 1993), chanteuse et compositrice canadienne
Kaia Wøien Nicolaisen (née en 1990), biathlète norvégienne
 (1868-1950), nouvelliste norvégienne
 (née en 1990), joueuse australienne de softball
 (née en 1976), journaliste et femme politique norvégienne
Kaia Wilson (née en 1974), musicienne américaine

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom norvégien